

Patronyme 
 Berthold von Henneberg, archevêque de Mayence et prince-électeur du Saint-Empire. 
 Gebhard von Henneberg, évêque allemand.
 Guillaume IV de Henneberg-Schleusingen, prince allemand. 
 Nathalie et Charles Henneberg, romanciers français.
 Rudolf Henneberg (1825-1876), peintre allemand.
 Zdzisław Henneberg, pilote allemand.

Toponymes 
 Henneberg, localité allemande du Land de Thuringe.
 Le comté d'Henneberg, un ancien État du Saint-Empire romain germanique.

Orthographe différente 
 Barbara Henneberger, skieuse allemande.

Homonymie
Homonymie de patronyme